Пјер-Иг Ербер и Никола Маи су били браниоци титуле, али су се повукли пре меча другог кола због Ерберове повреде ноге.

Лукаш Кубот и Марсело Мело су освојили турнир. У финалу су савладали Николаса Монроа и Џека Сока са 7:5, 6:3.

Хенри Континен је после овог турнира постао најбољи дубл играч на АТП листи сменивши са тог места Николу Маија.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Референце

Спољашње везе 
 Главни жреб

 
Отворено првенство Мајамија – мушки парови
Отворено првенство Мајамија 2017.